(19 de novembro de 1969, Fukuoka) é um compositor, arrajador e orquestrador japonês. Tem criado trilhas sonoras para desenhos animados, animes. Foi o responsável pela música de Final Fantasy e One Piece,este último em colaboração com Tanaka Kouhei.

Ligações externas
  
 
 

Compositores do Japão
Pessoas do período Showa
Pessoas do período Heisei